Die Liste der Landschaftsschutzgebiete in Sachsen-Anhalt enthält alle Landschaftsschutzgebiete des deutschen Bundeslandes Sachsen-Anhalt.

In Sachsen-Anhalt werden 91 Landschaftsschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von ca. 691.100 Hektar (ha) ausgewiesen. Das entspricht in etwa einem Anteil von 33,71 Prozent der Landesfläche (Stand: 31. Dezember 2020).

Die angegebenen Summen am Ende der Tabelle sind leicht höher, da sich vier Teilbereiche der LSG 23 und 51 Mittlere Elbe überlappen und diese Überlappungsflächen doppelt gezählt wurden.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete in Sachsen-Anhalt
 Liste der FFH-Gebiete in Sachsen-Anhalt
 Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Sachsen-Anhalt
 Liste der Naturwaldreservate in Sachsen-Anhalt

Weblinks 

 

!
SachsenAnhalt
!Landschaftsschutzgebiete